Каннинг — многозначный термин.

Фамилия 
Известны следующие личности по фамилии «Каннинг» ():
 Каннинг, Виктор (;1911-1986) — английский писатель.
 Каннинг, Гриффин (род. 1996) — американский бейсболист.
 Каннинг, Джордж (; 1770—1827) — премьер-министр Великобритании, главный противник Священного союза.
 Каннинг-Тодд, Патрисия (1922—2015) — американская теннисистка, чемпионка Франции по теннису.
 Каннинг, Сара (род. 1987) — канадская киноактриса.
 Каннинг, Стрэтфорд, 1-й виконт Стрэтфорд де Рэдклиф (1786—1880) — британский дипломат и политик.
 Каннинг, Сэмюэл (; 1823—1908) — английский инженер, один из пионеров прокладки атлантического кабеля.
 Каннинг, Чарлз Джон (; 1812—1862) — первый вице-король Индии, сын Джорджа Каннинга.
 Каннинг, Элизабет (; 1734—1773) — английская служанка, героиня нашумевшего в Англии процесса.

Топоним 
 Каннинг (Новая Шотландия) — деревня в провинции Новая Шотландия, Канада.
 Каннинг — подокруг округа Южные 24 парганы, штат Западная Бенгалия, Индия
Каннинг — река на Аляске, США.